Okręty US Navy o nazwie USS  "Des Moines":
 Pierwszy  był krążownikiem typu Denver. W służbie w latach 1904-21.
 Drugi  był krążownikiem ciężkim typu Baltimore. Przemianowany na  6 listopada 1944.
 Trzeci  był okrętem prototypowym krążowników ciężkich typu Des Moines. W służbie w latach 1948-61.

Des Moines